Bruno Cathala peut désigner :

 Bruno Cathala (1955-), magistrat français ;
 Bruno Cathala (1963-), auteur de jeux français.